La Supercoupe de l'UEFA 1979 est une compétition de football jouée sur un match aller-retour opposant Nottingham Forest, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1978-1979 au FC Barcelone, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1978-1979. Nottingham Forest remporte cette édition sur un score cumulé de 2 buts à 1.

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1978-1979 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1978-1979

Lien externe 
  Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1979
Événement sportif international en Angleterre
Événement sportif international en Catalogne
Événement sportif à Nottingham
Football à Nottingham
Compétition de football en Angleterre
Compétition de football à Barcelone
Face-à-face du Nottingham Forest Football Club
Face-à-face perdu par le FC Barcelone
Football en 1980
Sport en Angleterre en 1980
Sport en Espagne en 1980
Sport en janvier 1980
Sport en février 1980
Football MS